Пётр Иванович Казанский (1840—1913) — русский богослов; педагог, заслуженный профессор Московской духовной академии.

Биография 
Родился в 1840 году в селе Домнино Меленковской округи Владимирской губернии в семье священника.

Окончил Владимирскую духовную семинарию (1860) и Московскую духовную академию (1864). Сначала преподавал в Ярославской (1864—1865; нравственное богословие) и Вифанской (1865—1867) духовных семинариях.

В конце апреля 1867 года был возведён в степень магистра богословия Московской духовной академии, в которой с июля того же года в качестве бакалавра стал преподавать на кафедре педагогики, а с 1869 года — на кафедре нравственного богословия. Кафедру педагогики он занимал до 1886 года, а кафедру нравственного богословия — до 1892 года. С 1873 года — экстраординарный профессор, а с 1892 года — ординарный профессор и доктор богословия по кафедре истории философии.

В ноябре 1897 года вышел в отставку. Умер  года в Сергиевом Посаде.

Библиография 
 «О значении впечатлений раннего детства» // «Душеполезное чтение». — 1869, май; 1870, февраль, май, июль; 1871, январь-апрель;
 «Об историческом значении книг малых пророков» («Прибавления к Творениям Св. отцов», 1872) — магистерская диссертация;
 «Состояние иудейского царства при Езекии, Манассии, Аммоне и Иосии» («Чтения в Обществе любителей духовного просвещения». — 1875, февраль);
 «Состояние иудеев после плена вавилонского» («Чтения в обществе любителей духовного просвещения». — 1876, май)4
 Крайности в воспитании // «Душеполезное чтение». — 1878. — Кн. 8, 10.
 В защиту русского духовенства: по поводу статьи Е. Маркова: Религия в народной школе. (Русская речь. Январь 1881 г.) / [П. Казанский]. — [Москва]: Тип. М. Н. Лаврова и К°, [1881]. — 45 с.
 Правда ли, что наше духовенство не хочет и не уметт учить народ. — , 1882. — 116 с.
 Можно ли признать высшим принципом воспитания правило: воспитывай человека сообразно с его природой («Творения Св. отцов», 1883. — Ч. XXXII)
 Изъяснение шестопсалмия. — : Унив. тип., 1892. — 89 с.
 Изъяснение псалма: «Благословлю господа на всякое время» (33) / [Соч.] Проф. Моск. духов. акад. П. Казанского. — : Печ. А. И. Снегиревой, 1901. — [2], 54 с.
 О совести : Крат. ист. очерк развития учения о совести и опыт решения вопроса о ее сущности и значении в религиозно-нравств. жизни человека. — Сергиев Посад : тип. Св.-Тр. Сергиев. лавры, 1913. — 49 с.
 Житие и чудеса преподобного и богоносного отца нашего Сергия Радонежского / Сост. проф. Моск. духов. акад. П. И. Казанский. — Сергиев Посад: кн. маг. М. С. Елова, 1913. — 104 с., 6 л. цв. ил.

Примечания

Литература 
 
  
 Казанский П. И. (Некролог) // Исторический вестник. — 1913. — Т. CXXXI. — № 2. — С. 727—728.
 РГБ. Ф. 115: Казанский П. И.: архивный фонд, 1850-е-1913. — 83 ед. хр.

Выпускники Владимирской духовной семинарии
Заслуженные профессора Московской духовной академии
Доктора богословия
Преподаватели Ярославской духовной семинарии
Преподаватели Вифанской духовной семинарии